Ortafà kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Ortafà (högland i Andorra), Canillo,

Frankrike 

 Ortaffa, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,